Pojemność jako objętość naczynia

 pojemność adsorpcyjna
 pojemność buforowa
 pojemność czaszki
 pojemność cieplna
 pojemność elektryczna
 pojemność minutowa
 pojemność rejestrowa
 pojemność skokowa